Гай Серви́лий Ка́ска () — имя нескольких римских политиков: Гай Сервилий Каска — плебейский трибун в 212 году до н. э.;
 Гай Сервилий Каска — один из убийц Юлия Цезаря, брат Публия Сервилия Каски Лонга.

См. также 
 Сервилии
 Сервилии Каски